Haus je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010  uporabljalo 6 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Anton Haus (1851—1917), veliki admiral
Herman A. Haus (1925—2003), fizik in elektronik v ZDA (rojen v Ljubljani)
Otto Haus (1888—1974), zdravnik internist

Znani tuji nosilci priimka 
 Samuel Haus (*1990), švedski igralec
 Wolfgang Haus (1927—2018), nemški politik, novinar in publicist

Glej tudi 

 House (dr. Gregory House, fiktivni lik, glavna oseba ameriške medicinske drame - serije s komičnimi elementi, ki je bila pri nas predvajana pod naslovom Zdravnikova vest (izvirno: House, M.D., House) 
 priimek Hausenbichler
 priimek Hauschild
 priimke Hauser

Zunanje povezave